La Serie A 1907/08 fue la 11.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Oeste

Final
FC Winterthur 4-1 BSC Young Boys

FC Winterthur ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1908
Fútbol en 1907
Fútbol en 1908
Suiza en 1907
Suiza en 1908